Iris — румынская хард-рок-группа. Основана в Бухаресте в 1977 году. Одна из старейших и наиболее известных румынских рок-групп.
Неоднократный победитель  в нескольких категориях («Лучшая рок-группа», «Лучшее живое выступление»). В 2007 участники группы были награждены президентом Румынии Траяном Бэсеску Орденом «За культурные заслуги».

Дискография

Студийные альбомы 
 Iris I (1984)
 Iris II (1987)
 Iris III — Nu te opri! (1988)
 Iris IV (1990)
 Iris 1993 (1993)
 Lună plină (1996)
 Mirage (1998)
 Iris 2000 (1999)
 Mătase Albă (2002)
 I.R.I.S. 4MOTION (4 CD) (2003)
 Iris Maxima (2005)
 Cei ce vor fi — Volumul I (2007)
 Cei ce vor fi — Volumul II (2007)
 12 porți (2010)

Мини-альбомы (EP) 
 Casino (1999)
 De vei pleca (2000)
 Da, da, eu știu! (2002)

Концертные альбомы 
 Iris 20 de ani (1997)
 Athenaeum — Volumul I (2000)
 Athenaeum — Volumul II (2000)

Сборники 
 The Best of Iris (1993)

Концертные DVD 
 Digital Athenaeum (2001)
 Iris Aeterna — Dăruind vei dobândi (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Iris 
 Официальный фан-клуб Iris 
http://pages.rediff.com/iris--romanian-band-/558963

Рок-группы Румынии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1977 году